Skitgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skitgrund, Närpes, Österbotten, 
 Skitgrund, Iniö, Åboland,

Se även
Skitugrund
Skötgrund

Robotskapade Finlandförgreningar